Guinee, een Afrikaans land
Voormalig Frans-Guinea
Equatoriaal-Guinea, een Afrikaans land
Voormalig Spaans-Guinea
Guinee-Bissau, een Afrikaans land
Voormalig Portugees-Guinea
Guinea (gebied), een deel van West-Afrika
Guinea (munt), een oude Engelse munt van 21 shilling
Guinea (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen

Zie ook Nieuw-Guinea 
Eiland Nieuw-Guinea
Papoea-Nieuw-Guinea, een Oceanische land
Voormalig Brits-Nieuw-Guinea
Voormalig Duits-Nieuw-Guinea
Voormalig Territorium Nieuw-Guinea
Voormalig Territorium Papoea en Nieuw-Guinea
Voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea